

Pessoas
Nick Swisher

Localidades

Swisher (Iowa)
Condado de Swisher

Desambiguação